Николай Успенский:
 Успенский, Николай Алексеевич (1887—1963) — советский педагог, биолог, специалист в области семеноводства.
 Успенский, Николай Васильевич (1837—1888) — русский писатель.
 Успенский, Николай Дмитриевич (1900—1987) — российский музыковед и литургист, профессор Ленинградской духовной академии.
 Успенский, Николай Митрофанович (1875—1919) — российский военнослужащий, генерал-майор Генштаба.
 Успенский, Николай Николаевич (род. 1946) — российский дипломат.
 Успенский, Николай Семёнович (1870—1922) — русский учёный в области горного дела.